Арне-ле-Дюк:

 Арне-ле-Дюк — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. 
 Арне-ле-Дюк — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор.